Ла Папајера има више значења:

 Ла Папајера (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Папајера (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику